Pelleschi, fou una família toscana dedicada a la música, d'entre l'època del classicisme i el romanticisme.
 Luigi Pelleschi (Florència, Toscana, 1769 - 1832) 
 Gaspare Pelleschi (Florència, 1782 - 1861)
 Salvatore un altre germà, el qual es dedica exclusivament a l'ensenyança de la música; no es coneix cap composició seva.